Böttcherstraße 4 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Haus des Glockenspiels (Bremen)
 Böttcherstraße 4 (Stralsund)